Le mot , litt. « lame du deuil », désigne :
 une épée-démon fictive créée par Michael Moorcock dans le cycle d'Elric ; voir Stormbringer (épée) ;
 un jeu de rôle ; voir Département des sombres projets.